Това е списъкът с епизоди на сериала „Куантико“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ.

Общ преглед

Сезон 1 (2015 – 2016)

Сезон 2 (2016 – 2017) 
На 3 март 2016 г. е подновен за втори сезон.

Сезон 3 (2018)

Източници 

Куантико (сериал)
Куантико (сериал)
Куантико (сериал)